Flying Nun Records — новозеландский независимый звукозаписывающий лейбл, основанный в 1981 году владельцем музыкального магазина Робертом Шефердом. Специализовался на постпанке, новозеландском дженгл-попе (известном как Dunedin Sound), раннем альтернативном роке; к числу групп, которые издавались на Flying Nun, принадлежат The Clean, The Chills, The Verlaines, Tall Dwarfs, The Bats, Sneaky Feelings, The Dead C и другие влиятельные новозеландские инди-проекты.

В 1999 году Мэтью Баннистер из Sneaky Feelings написал автобиографическую книгу Positively George Street: A Personal History of the Sneaky Feelings and the Dunedin Sound, в которой значительное внимание уделяется истории Flying Nun.

В 1990 году австралийская звукозаписывающая компания Festival Records выкупила пятьдесят процентов акций Flying Nun; в 2000 году Festival Records слилась с Mushroom Records, а в 2006 году Warner Music Group полностью выкупила Mushroom Records, таким образом, Flying Nun перешла под ведомство Warner Bros. В 2009 году сообщество энтузиастов при участии Роберта Шеферда и популярного певца Нила Финна выкупило Flying Nun обратно «за большие деньги, чем продали».

В 2013 году американский инди-лейбл Captured Tracks объявил о грядущем переиздании каталога Flying Nun.

Список исполнителей 

 Able Tasmans
 The Axemen
 Badd Energy
 Bailter Space
 The Bats
 Betchadupa
 The Bilders
 Bird Nest Roys
 The Chills
 The Clean
 Crude
 The D4
 The Dead C
 Die! Die! Die!
 The Expendables
 Fazerdaze
 From Scratch 
 Alastair Galbraith
 Garageland
 Gerling
 Ghost Club
 The Gordons
 Grayson Gilmour
 The Great Unwashed
 HDU
 Headless Chickens
 Jean-Paul Sartre Experience
 David Kilgour
 Chris Knox
 Love's Ugly Children
 Mainly Spaniards
 Marching Orders
 The Max Block
 The Mint Chicks
 Pan Am
 Pavement
 The Orange
 The Phoenix Foundation
 The Puddle
 The Renderers
 Scorched Earth Policy
 The Skeptics
 Snapper
 Sneaky Feelings
 The Stones
 Stephen
 Straitjacket Fits
 The Subliminals
 Tall Dwarfs
 The Terminals
 This Sporting Life
 3Ds
 The Verlaines

См. также 
 Dunedin Sound
 Xpressway
 K Records

Примечания 

Инди-лейблы
Лейблы звукозаписи Новой Зеландии
Музыка Новой Зеландии